Uchtomski ist
 ein Moskauer Stadtteil im äußersten Osten der Stadt: Kossino-Uchtomski ()

 der Familienname mehrerer russischer Persönlichkeiten, alle Nachkommen der Fürsten von Beloosero:
 Dmitri Wassiljewitsch Uchtomski (1719–1774; ), Architekt
 Michail Dmitriewitsch Uchtomski (1756–1812), Vater von Aleksej Mihajlovich Uchtomski
 Andrei Grigorjewitsch Uchtomski (1771–1852; ), Maler
 Aleksej Mihajlovich Uchtomski (1786–nach 1835), Vater von Leonid Alexejewitsch Uchtomski, Alexander Alexejewitsch Uchtomski, Peter Alexejewitsch Uchtomski, Erast Alexejewitsch Uchtomski (1835–nach 1863) und Esper Alexejewitsch Uchtomski (1832–1885).
 Leonid Alexejewitsch Uchtomski (1829–1909), russischer Vizeadmiral
 Esper Esperovich Uchtomski (1861–1921), Verleger, Schriftsteller und Journalisten
 Alexei Alexejewitsch Uchtomski (1875–1942; ), Physiologe und Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften
 Esper Uchtomski (1861–1921; ), Orientalist, Dichter und Höfling